Plaatsen in de Verenigde Staten:
Sullivan (Illinois)
Sullivan (Indiana)
Sullivan (Missouri)
Sullivan (Wisconsin)

Personen met de achternaam Sullivan:
Arthur Sullivan, Brits componist
Eamon Sullivan, Australisch zwemmer
Erica Sullivan, Amerikaans zwemster
Erik Per Sullivan, Amerikaans acteur
Harry Stack Sullivan, Amerikaans psychiater en neofreudiaans psychoanalyticus
Louis Sullivan, Amerikaans architect
Dr. Patrick H. Sullivan, auteur
Sean Sullivan, Australisch wielrenner
Vernon Sullivan, pseudoniem van Boris Vian

Zie ook:
Sullivan County